Nickel může být:

 operace Nickel – československá vojenská operace během druhé světové války

příjmení
 Arthur Nickel (1903–???) – československý politik německé národnosti
 Günther Nickel (* 1946) – západoněmecký atlet, běžec, sprinter a překážkář